Kieserit steht für:
 Kieserit (Mineral), ein natürlich vorkommendes Salz-Mineral
 Kieserit (Düngemittel), ein Magnesium-Schwefel-Dünger